Чемпионат Южной Америки среди молодёжных команд 2013 — международный футбольный турнир, прошедший в Аргентине с 9 января по 3 февраля 2013 года. Десять национальных сборных, принимающих участие в турнире, должны были зарегистрировать состав из 22 игроков. Каждый игрок должен был быть рождён не раньше 1 января 1993 года.

Аргентина

Боливия

Бразилия

Венесуэла

Колумбия

Парагвай

Перу

Уругвай

Чили

Эквадор

Ссылки 
 Составы команд

2013